Робер Балламан (; ) — швейцарский футболист, нападающий. Выступал за «Биль», «Грассхопперс» и «Винтертур». Также играл за сборную Швейцарии.

Карьера

Клубная 
Играл в швейцарских командах «Биль», «Грассхопперс» и «Винтертур». В чемпионате страны провёл 271 матч и забил 194 гола. Это десятый результат по забитым мячам за всю историю первенства. Трижды становился чемпионом Швейцарии и дважды обладателем Кубка.

В сборной 
В национальной сборной Швейцарии в период с 1948 по 1961 год провёл 50 матчей и забил 19 мячей. Дебютировал 20 июня в товарищеском матче против Испании. На чемпионате мира 1954 года сыграл 4 матча, забив столько же голов. Два из них пришлись на встречу 1/4 финала против команды Австрии. За свои мячи получил награду ФИФА — бронзовую бутсу.

В течение семи лет был капитаном сборной.

Смерть 
Скончался 5 сентября 2011 года после продолжительной болезни.

Достижения 
 «Биль»
 Чемпион Швейцарии: 1946/47

 «Грассхопперс»
 Чемпион Швейцарии (2): 1951/52, 1955/56
 Обладатель Кубка Швейцарии (2): 1951/52, 1955/56

Примечания 

Футболисты Швейцарии
Игроки ФК «Биль»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Винтертур»
Игроки сборной Швейцарии по футболу